Тін-поп — піджанр поп-музики, створений та розповсюджуваний серед підлітків 
 Тін Уєвич (Tin Ujević, повне ім'я: Августин «Тін» Уєвич / Augustin "Tin" Ujević; 5 липня 1891 , м. Вргорац , Далмація , тепер Хорватія — 
 Тін Пен Еллі (Tin Pan Alley) — назва групи видавництв , розташованих на 28-ій вулиці Нью-Йорка і зайнятих видавництвом легкої музики. 
 Маларс-сюр-ла-Тін (Malarce-sur-la-Thines. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Ардеш .